Les dades més destacades de la temporada 1917-1918 del Futbol Club Barcelona són les següents:

1918

Juny 
 16 juny - Junta General celebrada al gimnàs Garcia Alsina. El deute del club queda reduït de 26.796 a 12.455 pessetes

Fets destacats 
En l'aspecte esportiu les coses no van ser ben i les critiques cap a l'entrenador eren constants, davant les dificultats, Greenwell va presentar la dimissió. Però el president Joan Gamper que havia estat reelegit (17/6/17), no la va acceptor, ja que ell tenia molta confiança en aquest entrenador.

Els socis seguien augmentant fins als 2331.

Plantilla

Competicions

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1917 a Catalunya
Competicions esportives del 1918 a Catalunya